Флиер — фамилия. Известные носители:
 
 Флиер, Андрей Яковлевич (род. 1950) — российский культуролог.
 Флиер, Ричард Морган (более известен как Рик Флэр; род. 1949) — американский рестлер. 
Флиер, Рид (более известен как Рид Флэр; 1988—2013) — американский рестлер. 
 Флиер, Эшли (более известна как Шарлотт Флэр; род. 1986)  — американская женщина-рестлер. 
 Флиер, Яков Владимирович (1912—1977) — советский пианист и педагог.